Сякотаяха — топоним (тип: потамоним) в России ненецкого происхождения.

Сякотаяха — река,  Ямало-Ненецкий АО,   координаты 69°58' с.ш. 68°03' в.д. .
Сякотояха — река,  Ямало-Ненецкий АО,   координаты 68°47' с.ш. 75°34' в.д. .
Сякотояха — река,  Ямало-Ненецкий АО,   координаты 68°47' с.ш. 75°22' в.д. .

Примечания

См. также 
 Сядотаяха